Bratránek může být:

 hovorově bratranec
 syn bratrance nebo sestřenice, v tomto významu se výraz používá zejména v jižních Čechách
 František Tomáš Bratránek (1815–1884), filozof, spisovatel a vysokoškolský pedagog
 Bratránek (opera), opera Josefa Nešvery z roku 1882

Reference